Copi (Suriname), een plaats aan de Cassewinicakreek in Commewijne in Suriname
 Natuurreservaat Copi, een natuurreservaat aan de Cassewinicakreek in Commewijne in Suriname
 Commando Plaats Incident, in Nederland de operationele leiding tijdens een ramp
 Copi (theater), een theater in Buenos Aires in Argentinië